«Золотой телёнок» —название фильма и телесериала:
 «Золотой телёнок» — фильм (СССР, 1968).
 «Золотой телёнок» — телесериал (Россия, 2006).